The Gospel According to the Meninblack (иногда именуемый сокращенно The Meninblack) — эзотерический концептуальный альбом группы The Stranglers, вышедший в 1981 году. Диск, стилистически отличавшийся от всех прежних релизов группы, вызвал недоумение многих её фанатов, однако, несмотря на свой откровенно некоммерческий характер, поднялся до #8 в UK Albums Chart.

История создания 
В основу сюжета альбома легли идеи, связанные с деятельностью пришельцев, похищениями людей и визитами «людей в черном», которые (ссылаясь на ФБР и американское правительство) уговаривают (нередко в угрожающем тоне) очевидцев НЛО никому не рассказывать об увиденном. Сюда же вплетены детали евангельского сюжета, касающиеся жизни Иисуса. На обложке (в первоначальном её варианте) была изображена сцена Тайной вечери с участием трех «людей в черном», располагавшихся за спиной Христа.

Автором идеи был Джет Блэк, единственный из участников группы интересовавшийся паранормальными явлениями и уфологией. Именно он впервые прочитал о феномене «Людей в черном» в январском выпуске журнала Flying Saucer Review 1978 года, когда группа работала над альбомом Black and White. Дизайн обложки придумал и разработал Хью Корнуэлл.

Синглами из альбома вышли «Thrown Away» (#42 UK) и «Just Like Nothing On Earth». Трек «Two Sunspots» был записан в Eden Studious в конце 1978 года: предполагалось, что он будет выпущен синглом в январе 1979 года, таким образом заполнив паузу между «Walk On By» и Live (X-Cert). Когда от идеи пришлось отказаться, оформление было использовано для «Who Wants The World» (1980) и The Stranglers IV (сборника, выпущенного I.R.S. Records).

Бо́льшая часть песен альбома была записана и смикширована в Европе в период с января по август 1980 года. «Thrown Away» и «Second Coming» — в Германии, «Waltzinblack», «Four Horsemen», «Hallow To Our Men» — во Франции, «Top Secret» и «Man In White» — в Италии. Остальные 4 трека были закончены в Лондоне, также как «Bear Cage», «Vietnamerica», «Who Wants The World» — песни, в виниловый вариант альбома не вошедшие. Оставшиеся лишними детали оформления (в частности, сюжет с двумя танцующими «Людьми-в-черном») позже был использован в Grip ’89.

Промоклип к «Who Wants The World» группа сняла своими силами — на склоне холма к Кенте. Роль пританцовывающего человека-в-чёрном, сыграл менеджер группы Иэн Грант.

Жан-Жак Бернел считал, что альбом достоин продолжения:
Я вел переговоры с балетными труппами — The London City Ballet, The English Ballet Company — хотелось поставить балет по MIB. Ведь в основе альбома — сюжетная линия, который осталась незавершенной. Это история о любви между — пришельцем (назовем его так, раз уж другого слова не придумали), и его творением. Повесть о Новом Франкенштейне, который влюбился в собственное творение, но покинул наш мир и оставил собственную историю искаженной, в виде религии. — Ж.-Ж. Бернел, Stubble Music, 2005

Хью Корнуэлл говорил, что считает The Gospel According to The Meninblack творческим пиком ансамбля. По мнению Жана-Жака Бернела это одно из первых произведений в жанре «техно». Некоторые критики считают альбом одним из первых в жанре готик-рок.

Фрагменты первого трека («Waltzinblack») были использованы британским кулинаром Кейтом Флойдом в его телепрограмме «Floyd on Food».

Содержание 
 Waltzinblack (3:38)
 Just Like Nothing On Earth (3:55)
 Second Coming (4:22)
 Waiting for the Meninblack (3:44)
 Turn the Centuries, Turn (4:35)
 Two Sunspots (2:32)
 Four Horsemen (3:40)
 Thrown Away (3:30)
 Manna Machine (3:17)
 Hallow to Our Men (7:26)

Бонус-треки (CD) 
 Top Secret (3:27)
 Maninwhite (4:27)

Участники записи 
 Хью Корнуэлл — гитара, вокал
 Жан-Жак Бернел — бас-гитара, вокал
 Дэйв Гринфилд — клавишные, вокал
 Джет Блэк — ударные
 Продюсер — Алан Уинстенли

Примечания 

Альбомы 1981 года
Альбомы The Stranglers